Kabinett Jitzchak Schamir steht für folgende Regierungen in Israel:

 Kabinett Jitzchak Schamir I, 1983 bis 1984
 Kabinett Jitzchak Schamir II, 1986 bis 1988
 Kabinett Jitzchak Schamir III, 1988 bis 1990
 Kabinett Jitzchak Schamir IV, 1990 bis 1992